

Persone 
 Alessandra Zucchelli – cestista italiana
 Antonio Zucchelli – missionario, viaggiatore e scrittore italiano
 Bruno Zucchelli – calciatore italiano
 Edmond Zucchelli – giornalista e scrittore francese
 Giampaolo Zucchelli – medico e scrittore italiano
 Italo Zucchelli – stilista italiano
 Mario Zucchelli – ingegnere e scienziato italiano
 Serafino Zucchelli – politico italiano

Altro 
 Zucchelli − cognome italiano
 Stazione Mario Zucchelli – base scientifica italiana in Antartide, permanente e operativa dal 1985